Lester kan syfta på:

Personer
 Mark L. Lester
 Phil Lester
 Richard Lester
 Lester del Rey
 Lester Maddox
 Lester Patrick
 Lester B. Pearson
 Lester Piggott
 Lester Thurow
 Lester Young

Geografi
 Lester, Alabama
 Lester, Iowa
 Lester, West Virginia